Championnat de France de Handball er den øverste håndboldrække i fransk håndbold hos kvinder. Ligaen består af 14 hold, der således spiller et grundspil på 26 kampe.

Hold i sæsonen 2022-23

Noter 

Håndbold i Frankrig
Sport i Frankrig
Håndboldligaer